Zwiedineck-Südenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Zwiedineck-Südenhorst (1845–1906), österreichischer Historiker
Julius Freiherr von Zwiedinek-Südenhorst (1833–1918), österreichischer Diplomat
 Otto von Zwiedineck-Südenhorst (1871–1957), österreichischer Volkswirt und Staatsrechtler